Финал Кубка УЕФА 1984 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1983/84, 13-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 9 мая 1984 года, на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе. Ответный матч состоялся 23 мая 1984 года, на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне. В матче встретились бельгийский «Андерлехт» и английский «Тоттенхэм Хотспур».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1983/1984

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1984
Кубок УЕФА
Май 1984 года
Лига Европы УЕФА 1984
Лига Европы УЕФА 1984
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 9 мая
Международные соревнования по футболу в Великобритании
События 23 мая
Спорт в Великобритании в 1984 году
Спорт в Бельгии в 1984 году
1984 год в Лондоне